Napi (Hiiumaa), een plaats in de gemeente Hiiumaa in de gelijknamige provincie in Estland
Napi (Setomaa), een plaats in de gemeente Setomaa in de provincie Võrumaa in Estland
Näpi, een plaats in de gemeente Rakvere vald in de provincie Lääne-Virumaa in Estland
Napi HQ (Headquarters), een plaats in de staat New Mexico, Verenigde Staten
 Napi (wortelknol), een eetbare wortelknol